Курзенков — фамилия.

Известные носители:
 Курзенков, Александр Георгиевич (1920—1945) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Курзенков, Геннадий Кузьмич (род. 1955) — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
 Курзенков, Сергей Георгиевич (1911—1981) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза; брат А. Г. Курзенкова.